Langelott bezeichnet

 Windschild & Langelott, im 19. Jahrhundert gegründetes Beton- und Brückenbau-Unternehmen

Langelott ist der Name von

 Joel Langelott (1617–1680), deutscher Arzt, Alchemist und Autor